Adam Klich (ur. 1932) – polski naukowiec, profesor AGH
 Bogdan Klich (ur. 1960) – polityk
 Edmund Klich (ur. 1946) – lotnik, szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
 Edward Klich (1878-1939) – slawista
 Katarzyna Klich (ur. 1973) – polska wokalistka 
 Maciej Klich (ur. 1958) – działacz niepodległościowy i polonijny
 Mateusz Klich (ur. 1990) – polski piłkarz
 Wojciech Klich (ur. 1965) – polski piłkarz i trener piłkarski